Расплетин, Александр Андреевич (1908—1967) — советский учёный и конструктор в области радиотехники и электроники.
 Расплетин — крупный ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.

См. также 
 Премия имени А. А. Расплетина — премия, присуждаемая с 1997 года Российской академией наук за выдающиеся работы в области создания радиотехнических систем автоматизированного управления.
 Улица Расплетина — улица на северо-западе Москвы в районе Щукино.